

События

По месту

Римская империя 
 Битва при Эдессе: император Валериан I потерпел поражение от персидских сил под командованием Шапура I в Месопотамии.
 Валериан I устраивает встречу с Шапуром I для ведения переговоров о мирном урегулировании, переговоры были сорваны, а Валериан — схвачен, попав в плен до конца своих дней.
 Шапур I отправляет Валериана в Бишапур и использует сдавшихся легионеров для инженерных работ. Они строят Банд-э Кайсар (мост Валериана).
 Галлиен становится единственным императором Рима, в самом начале его правления — паннонийский губернатор Ингенуй объявлен своими легионами августом на Дунае.Галлиен из Галлии спустился в Иллирик, разбил при Мурсии Ингенуя. Галлиен убил Ингенуя и начал жесточайший террор против мёзийцев. Многие мёзийцы бежали к легату Иллирика Регалиану и провозгласили его императором.
 Галлиен эвакуирует укрепления (Лимес) на Декуматских полях (Верхняя Германия), прикрывая Шварцвальд перед лицом вторжения алеманнов.
 Галлиен укрепляется в Медиолане (современный Милан), он реорганизует армию поддерживая её элитной кавалерией и отправляет воинов на Рейн.
 Постум, римский узурпатор, создаёт Гальскую империю и защищает Рейн от вторжения Германских племен.
 Салонин, сын Галлиена провозглашается августом своими солдатами. Постум осаждает Кёльн, где сидит Сильван — префект претория и римский правитель Галлии.
 Постум казнит Сильвана и Салонина после обрушения стен Кёльна. Он присваивает себе титул императора и делает своей столицей Трир.
 Постум одерживает победы по всем провинциям к западу от Альп, включая Галлию, Британию и Испанию.
 Римский форт под Висбаденом (Германия) взят Аллеманами (примерная дата).
 Франки берут под контроль устье Шельды (примерная дата).
 Консулы Публий Корнелий Секуларис и Гай Юний Донат.
 Около 260 — Грабительские экспедиции герулов по берегам Чёрного и Эгейского морей.
 Галлиен прекращает Валериановы гонения на христиан — частично восстанавливая их в правах.

Азия 
 Персидский царь Шапур I уничтожает осаждённую Кесарию Каппадокийскую в Малой Азии.
 Цао Хуань сменяет Цао Мао как правитель царства Вэй.
 Сирия, Египет и Палестина покидают Римскую империю и формируют поддерживаемое персами Пальмирское царство.
 260—263 — Оденат, правитель Пальмиры, отвоевал у Шапура захваченные им территории в Малой Азии и Сирии.

Африка 
 Движение местных племён в Нумидии.

По тематике

Искусство и науки 
 Наиболее раннее упоминание шахмат.

Религия 
 Папа Дионисий созывает Синод в Риме чтобы потребовать объяснений от епископа Дионисия Александрийского, который был обвинён в разделении Троицы.
 Павел Самосатский становится Патриархом Антиохии.
 260—298 — Епископ Иерусалима Гименей.

Родились 
 Хуэй-ди, император династии Цзинь (примерная дата)
 Галерий, Римский император (умер в 311)
 Агриций Трирский — епископ Трирский примерно с 310 по 330 годы

Скончались 
 Цао Мао, правитель китайского царства Вэй (убит в неудавшемся перевороте против Сыма Чжао) (родился в 241)
 Чэнь Тай, министр царства Вэй
 Салонин, римский император и сын Галлиена
 Сунь Лян, император Китайского Царства У (родился в 243)
 Валериан I, римский император (примерная дата)

См. также